Kuki bezeichnet:

 Kuki, Stadt im Osten der Präfektur Saitama, Japan
 Kuki (Klan), Familie des japanischen Schwertadels
 Chin (Volk), Volksgruppe in Südasien, in Indien als Kuki bezeichnet

Kuki ist der Familienname von:

 Arto Kuki (* 1976), finnischer Eishockeyspieler
 Shūzō Kuki (1888–1941), japanischer Philosoph und Universitätsprofessor

Siehe auch:
 Kucki
 Kuqi
 Kooky
 Cookie (Begriffsklärung)